Otto Schenk ist der Name folgender Personen:

* Otto Schenk (Admiral) (1891–1972), deutscher Vizeadmiral 
 Otto Schenk (Radsportler), deutscher Radrennfahrer
 Otto Schenk (* 1930), österreichischer Schauspieler, Kabarettist, Regisseur und Intendant
 Frank-Otto Schenk (* 1943–2020), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher